Sudek:
 Sudek – jeden ze szczytów Mount Elgon
 (4176) Sudek – planetoida
 Nazwisko
 Josef Sudek (1896, Kolín – 1976, Praga), czeski fotograf

Czeskie nazwiska